|-
| 158101 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158102 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158103 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158104 - || || 20 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158105 - || || 24 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 158106 - || || 20 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158107 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158108 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158109 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 158110 - || || 3 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158111 - || || 4 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158112 - || || 26 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158113 - || || 31 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158114 - || || 25 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158115 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158116 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158117 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158118 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158119 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158120 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158121 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158122 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158123 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158124 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158125 - || || 21 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158126 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158127 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158128 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158129 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158130 - || || 18 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158131 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158132 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158133 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158134 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158135 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158136 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158137 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158138 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158139 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158140 - || || 17 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158141 - || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158142 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158143 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158144 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158145 - || || 23 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158146 - || || 29 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158147 - || || 29 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158148 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158149 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158150 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158151 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158152 - || || 22 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158153 - || || 24 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158154 - || 2001 NY || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158155 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158156 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158157 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158158 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158159 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158160 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158161 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158162 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158163 - || || 17 d'agost de 2001 || Needville || Needville
|-
| 158164 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158165 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158166 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158167 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158168 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158169 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158170 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158171 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158172 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158173 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158174 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 158175 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158176 - || || 26 d'agost de 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 158177 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158178 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158179 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158180 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158181 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158182 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158183 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158184 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158185 - || || 13 de setembre de 2001 || Needville || Needville
|-
| 158186 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158187 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158188 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158189 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158190 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158191 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158192 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158193 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158194 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158195 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158196 - || || 10 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 158197 - || || 17 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158198 - || || 20 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 158199 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158200 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8